

Cinema
Fuga nella palude (Shark River) – film del 1953

Fiumi
Shark – fiume della Florida, nella zona delle Everglades
Shark – fiume del New Jersey
Shark – fiume di Trinidad and Tobago